Гри́дница (гридня) — в древнерусской архитектуре IX—XVII веков — большое помещение в княжеском дворце для дружинников,палата для гридей, помещение дружины князя.

Этимология слова 
Этимологический словарь Фасмера слово гридница производит от слова «Гридь», Гридень — дружинник.

С. А. Гедеонов считает, что гриди произошли от гридницы, а гридница от глагола греть. Также, как слово изба происходит от истопка, истьба, истопить. Гридей (гридницей), по версии С. Гедеонова, называли княжеские палаты, а избой — дома смердов.

История 
Гридница представляла собой огромное помещение, в котором постоянно размещалась или временно собиралась княжеская дружина.
Кровля гридницы высилась на больших деревянных столбах.
В гридницах одновременно могло размещаться до 400 человек.
Поэтому она использовалась также для приёмов и праздничных пиров.

Гридница могла быть и отдельно стоящим строением, не связанным с жилым дворцом.

Первые княжеские дворцы в Киеве представляли собой гридницы.

С конца XI века гридницы стали использовать и как тюрьмы, — старые порубы и погреба были недостаточны. Поначалу в гридницу сажали самых знатных военнопленных, например, половецкого хана Кобяка, о чем упоминается в «Слове о полку Игореве».

В Новгороде и Пскове гридницы сохранялись дольше, чем в других городах Руси, изменив, однако, своё назначение. В Новгороде в зданиях гражданской арихитектуры, предположительно называвшихся гридницами и представлявших собой особые башни на вечевых площадях, размещались вечевые городские, кончанские и уличанские колокола. В Пскове гридницей называли большое общественное помещение, которым могло быть, например, и помещение для общего кончанского скота.

Гридница упоминается в летописях, былинах, сказках.

Гридница в литературе 
«Слово о полку Игореве»
А поганаго Кобяка изъ луку моря отъ желѣзныхъ великыхъ плъковъ Половецкыхъ, яко вихръ выторже:
 и  падеся Кобякъ въ градѣ Кіевѣ, въ гридницѣ Святъславли.
А. С. Пушкин, поэма «Руслан и Людмила»
 … И, бедствий празднуя конец, 
 Владимир в гриднице высокой 
 Запировал в семье своей. 
 Дела давно минувших дней, 
 Преданья старины глубокой.

См. также 
 Русское традиционное жилище

Примечания

Ссылки 
 БСЭ
 Н. Н. Воронин История культуры древней Руси. Домонгольский период. Т. 1. Материальная культура. М. — Л., 1951, стр. 220—222
 Славянское жилище VIII—X вв. Гридницы 

Древнерусская архитектура